Sofia de Baviera (reina de Bohèmia) (1376 – 1425), esposa de Venceslau I d'Alemanya.
 Sofia de Baviera (arxiduquessa d'Àustria) (1805 - 1872).
 Sofia de Baviera (princesa d'Orleans) (1847 - 1897).
 Sofia de Baviera (comtessa von Toerring-Jettenbach) (1875 - 1957).
 Sofia de Baviera (princesa de Liechtenstein) (1968).